Нико́льское — деревня Казинского сельского поселения Тербунского района Липецкой области.

Стоит на берегах реки Верхний Олымчик. Через деревню Михайловка соединен с центром поселения селом Казинка.

У северной границы Никольского расположено кладбище. Там же проходит грунтовая дорога к Казинке.

Основано не позднее XVIII века. Название, вероятно, связано со святым Николаем Чудотворцем. Не позднее начала XIX века выходцами из Никольского основана деревня Олымчик в 5 км южнее — на реке Берёзовец; сегодня эта деревня исчезла.

В деревне родились Герой Советского Союза Иван Сидоров и Народная артистка России Лидия Цуканова.

Население

Известные уроженцы 
Сидоров, Иван Прохорович — Герой Советского Союза

Примечания 

Населённые пункты Тербунского района